Waga papierowa mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 48 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 13 do 26 października w hali Arena México. Zwyciężył reprezentant Wenezueli Francisco Rodríguez.  Wystąpiło 23 bokserów z 23 państw.

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968